Der Filmfare Best Editing Award wird vom Filmfare-Magazin verliehen und ist eine Preiskategorie der jährlichen Filmfare Awards für Hindi-Filme. Der Preis für den besten Schnitt wird seit 1956 vergeben.

Liste der Preisträger und der Filme, für die sie gewonnen haben:

Schnitt
Erstverleihung 1956